Case Zanoni ima više značenja:
 Case Zanoni, Brescia
 Case Zanoni, Padova